Parthenia (griechisch ) ist:

in der griechischen Mythologie:
 Parthenia (Beiname), ein Beiname der Hera
 Parthenia (Gattin des Samos) (Scholion zu Apollonios von Rhodos Argonautika 1,187)
 Parthenia (Schwester des Periergos) und Schwester des Phorbas (Athenaios Deipnosophistai 6,262)

Außerdem:

 eine antike Stadt in Paphlagonien, heute Bartın in der Türkei, an der Südküste des Schwarzen Meeres
 Partenia, eine spätantike Stadt in Nordafrika, südlich des heutigen Sétif in der algerischen Hochebene, gleichzeitig Titularbistum der katholischen Kirche mit bekannter Website